Măgheruș (< ) se poate referi la una din următoarele localități din România:
 Șieu-Măgheruș (, ), reședința comunei cu același nume, Bistrița-Năsăud
 Măgheruș (), Covasna
 Măgheruș (), Harghita
 Măgheruș (, ), Mureș
 Comuna Șieu-Măgheruș, Bistrița-Năsăud
 Măieruș, mai demult: Măgheruș, Măghieruș, Măeruș, Alun, Brașov
 Râu
 Râul Măgheruș, Bega
 Râul Măgheruș (sau Râul Aluniș), un mic de apă, afluent al râului Mureș
 Râul Măgheruș, Șieu
 Râul Măgheruș (sau: Râul Mogheruș), un curs de apă, afluent al râului Uz

Vezi și 
 Râul Măgheruș (dezambiguizare)
 Magher
 Maghera
 Magheru
 Familia Magheru
 Măgherani
 Magherești (sing. Magherescu)
 Magherafelt
 Măgura
 Măgar
 Magyar
 Moghioroș
 Listă de nume românești - litera M

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară